Nica – fiume della Russia
 Nīca – comune della Lettonia
 Nicà – fiume della Calabria
 Constantin Nica – calciatore rumeno

Pagine correlate

Nika